Рыжая белка:
 Рыжая белка —  вид Paraxerus palliatus рода кустарниковые белки
 «Рыжая белка» — второй полнометражный фильм испанского кинорежиссёра Хулио Медема